Есиплевское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в Кольчугинском районе Владимирской области Российской Федерации.

Административный центр — село Есиплево.

География 
Территория поселения расположена в восточной части района.

История 
Есиплевское сельское поселение образовано 16 мая 2005 года в соответствии с Законом Владимирской области № 64-ОЗ. В его состав вошли территории бывших Есиплевского и Новобусинского сельсоветов.

Население

Состав сельского поселения 
В состав сельского поселения входят 20 населённых пунктов:

Примечания

Ссылки 
 На сайте Кольчугинского района

Муниципальные образования Кольчугинского района
Сельские поселения Владимирской области